Rajmund Duracz – polski wojskowy
 Teodor Duracz – polski działacz komunistyczny, adwokat
 Walenty Duracz – polski przedsiębiorca